Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Klundert tot die gemeente op 1 januari 1997 opging in de gemeente Moerdijk (tot 1 april 1998 genaamd 'gemeente Zevenbergen').

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Moerdijk

Klundert